Communard peut désigner :
 le mouvement communard, mouvement pédagogique soviétique apparu dans les années 1960 à la suite des travaux de Igor Petrovitch Ivanov ;
 un communard, citoyen d'une des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871 (par exemple, la Commune de Paris), un individu ayant pris part à une insurrection communaliste ou plus largement un adepte du communalisme durant la guerre civile qui opposait les Communards aux Versaillais;
 le communard, un apéritif semblable au kir, à base de vin rouge ;
 en Nouvelle-Calédonie, un petit poisson de lagon (Lethrinus genivittatus) ;
 The Communards, groupe de musique new wave anglais des années 1980 ;
 La Communarde, roman de Cecil Saint-Laurent publié en 1970.